Sangue do Meu Sangue (1969), telenovela brasileira exibida na TV Excelsior
 Sangue do Meu Sangue (1995), telenovela brasileira exibida no SBT
 Sangue do Meu Sangue (filme), produção portuguesa

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema